Беэри:

 Беэри — израильский киббуц, расположенный недалеко от границы с сектором Газа.
 Беэри, Исраэль (1911—1972) — израильский раввин.
 Беэри, Иссер (1901—1958) — создатель и первый руководитель израильской военной разведки.